

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Early – contea della Georgia
Early – città della Contea di Sac, Iowa
Early – città della Contea di Brown, Texas

Persone 
Peter Early (1773-1817) – politico statunitense